

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 7 podstawowych
 Łęki – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów 
 Łęki – część wsi Mierzyce w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wierzchlas
 Łęki – wieś w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Borzęcin 
 Łęki – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice 
 Łęki – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna 
 Łęki – wieś w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Kęty 
 Łęki – część wsi Zręczyce w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Łęki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna 
 Łęki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Kotuń
 Łęki –  część wsi Zbydniów w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Zaleszany 
 Łęki – część wsi Lechów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bieliny
 Łęki – część wsi Krajno Drugie w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno

Zobacz też 
 Łęki Dolne
 Łęki Dukielskie
 Łęki Duże
 Łęki Górne
 Łęki-Kolonia
 Łęki Kościelne
 Łęki Królewskie
 Łęki Małe
 Łęki Strzyżowskie
 Łęki Szlacheckie
 Łęki Wielkie